Pentaceropsis euphues är en sjöstjärneart som beskrevs av Sluiter 1895. Pentaceropsis euphues ingår i släktet Pentaceropsis och familjen Oreasteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
euphues